Borăscu este un nume de familie vechi din onomastica românească. Este purtat de:
 (n. 1974), luptător român

Nume de familie românești